Malagueña (spanska) kan syfta på:
 Malagueña (folkdans) – sydspansk folkdans från Malaga
 Malagueña (dansmusik) – dansmusik från östra Venezuela besläktad med chaconne och passacaglia